qvm – codice ISO 639-3 della lingua quechua Margos-Yarowilca-Lauricocha